Andrea Cefaly – pittore e politico italiano
 Andrea Cefaly junior – pittore italiano
 Antonio Cefaly – politico e imprenditore italiano